Jurij Tkaczuk (ur. 1989) – ukraiński piłkarz
 Jurij Tkaczuk (ur. 1995) – ukraiński piłkarz